Lehnsbaron Carl Conrad Gustav Knuth-Conradsborg zu Rudbjerggaard, Fredsholm und Gottesgabe (* 20. November 1761 in Kopenhagen; † 20. Dezember 1815 auf Rudbjerggård) war ein dänischer Postdirektor und Kammerherr.

Leben 
Carl Conrad Gustav Knuth entstammte dem uradeligen Geschlecht Knuth und war der älteste Sohn des Hofjägermeisters und Højesteretassessor Conrad Detlev Knuth und Conradine Augusta Knuth, geborene Reventlow. 1783 wurde Knuth Kammerjunker, 1785 machte er seinen Abschluss als cand.jur. und wurde Auskultant in der Rentekammeret. 1801 wurde er 3. Direktor im Generalpostamt und Mitglied der Postpensionskassedirektion. 1802 wurde Knuth Kammerherr und 2. Direktor. 1804 wurde der Departementschef für die dänischen Angelegenheiten im Postwesen.
1808 nahm Knuth an den Verhandlungen über die Aufhebung des dänischen Postkontors in Hamburg vor Ort teil. 1809 nahm er seinen Abschied nach mehreren Jahren der Krankheit und zog sich zurück auf seine lolländischen Güter Fredsholm, Gottesgabe und Rudbjerggård.

Ehen und Nachkommen 
Am 23. Februar 1766 heiratete Knuth in der Kopenhagener Holmens Kirke Susanna le Sage de Fontenay. Aus der Ehe entstammte der Hofjägermeister Carl Conrad Gustav Knuth (1796–1855).

Am 22. März 1815 heiratete Knuth Christiane Louise Humble in Tillitse.

Vorfahren

Literatur 
 
 Königl. Dän. Hof- und Staatskalender für das Jahr 1847. Nebst einem genealogischen Verzeichnisse.

Weblinks 
 roskildehistorie: Knuth baron af Conradsborg.

Fußnoten 

Carl Conrad Gustav
Person (Lolland)
Kammerherr (Dänemark)
Adliger (Dänemark)
Däne
Geboren 1761
Gestorben 1815
Mann